Regione di Andijan, una regione dell'Uzbekistan.
 Distretto di Andijan, distretto dell'omonima regione.
 Andijan, capoluogo dell'omonima regione.